
Călina se poate referi la:

Denumiri geografice 
 Călina, o localitate în județul Vâlcea, Muntenia, România
 Râul Călina, un curs de apă, afluent al râului Sacovăț

Prenume 
 Călina Trifan (* 1953, Slobozia Mare, Vulcănești), o poetă basarabeancă din Republica Moldova
 Călina Bora

Calina 
 Calina (, ), o localitate în județul Caraș-Severin, Banat, România
 Biserica de lemn din Calina, comuna Dognecea, județul Caraș-Severin
 Galeria Calina, un spațiu de artă contemporană din Timișoara

Vezi și 
 Călin (dezambiguizare)
 Calinic (dezambiguizare)
 Călinești (dezambiguizare)
 Călinescu (nume de familie)
 Râul Călineasa (dezambiguizare)

Toponime românești
Prenume românești
Nume de familie românești